Harris est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Au Canada :
 , canton canadien de l'Ontario.
 En Écosse :
 Harris est la partie sud de l'île de Lewis et Harris des Hébrides extérieures ;
 Aux États-Unis :
 la ville de Harris (Minnesota) ;
 Harris, une ville du comté d'Osceola, en Iowa ;
 le comté de Harris (Géorgie) ;
 Harris, une ville du comté de Sullivan, dans le Missouri ;
 le comté de Harris (Texas) ;

Nom de famille

A 
 Aleec Harris (1990-), athlète américain, spécialiste du  haies ;
 Alfred Harris (1928-), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Allan Harris (1942-2017), joueur et entraîneur britannique de football ;
 Andre Harris (1985), joueur américain de basket-ball ;
 André Harris (1933-1997), journaliste, réalisateur et producteur français ;
 Arthur Travers Harris (1892-1984), maréchal de la Royal Air Force ;
 Ashlyn Harris (1985-), joueuse américaine de football ;

B 
 Barbara Harris (1935-2018), actrice américaine ;
 Barbara Harris (1930-2020), évêque américaine ;
 Barbara Eve Harris (1959-), actrice canadienne ; 
 Barry Harris (1929-2021), pianiste américain ;
 Benjamin Harris (1673-1716), éditeur et journaliste du  en Angleterre et aux États-Unis ;
  (1925-1988), guitariste américain de jazz et de Rhythm and blues ;
 Brad Harris (1933-2017), acteur et culturiste américain ;
 Brendan Harris (1980-), joueur américain de baseball ;

C 
 Cassandra Harris (1948-1991), actrice australienne ;
 
 Carolyn Harris (1960-), femme politique britannique ;
 Cecil E. Harris (1916-1981), aviateur américain ;
  (1806-1860), dentiste américain ;
 Charlaine Harris (1951-), romancière américaine ;
 Charlie Harris (1953-), musicien traditionnel irlandais ;
 Chauncy Harris (1914-2003), géographe américain ;
 
 Clara Harris (1834-1883), témoin direct de l'assassinat d'Abraham Lincoln ;
 Corey Harris (1969-), musicien de blues américain ;

D 
 Damian Harris (1958-), réalisateur et scénariste britannique ;
 Danielle Harris (1977-), actrice américaine ;
 Danneel Harris (1979-), actrice américaine ;
 Danny Harris (1965-), athlète américain spécialiste du 400 mètres haies ;
 Dassi Harris (1986-), médecin gabonais ;
  (1946-), militant pacifiste américain, mari de Joan Baez ;
 Del Harris (basket-ball) (1937-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Del Harris (1969-), joueur anglais de squash ;
 Devin Harris (1983-), joueur américain de basket-ball ;

E 
 Ed Harris (1950-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Eddie Harris (1934-1996), musicien de jazz américain ;
 Edward Harris (1799-1863), fermier et ornithologue américain ;
 Edward Harris (1946), archéologue bermudien ;
 Elias Harris (1989-), joueur allemand de basket-ball ;
 Ella Harris (1998-), cycliste professionnelle néozélandaise ;
 Emmylou Harris (1947-), chanteuse américaine ;
 Eric Harris (1981-1999), responsable de la fusillade au lycée Columbine du 
 Estelle Harris (1928-2022), actrice américaine ;

F 
 Franco Harris (1950-2022), joueur professionnel de football américain ;
 Frank Harris (1856-1931), auteur et journaliste américain ;

G 
 Gabriel Harris (1969-), percussionniste américain, fils de Joan Baez ;
 Gary Harris (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Gene Harris (1933-2000) ;
 
 Gilbert Dennison Harris (1864-1952), géologue américain ;
  (1963-), lanceur droitier de baseball ;
 Greg A. Harris (1955-), lanceur de baseball ambidextre ;

H 
 Harry B. Harris (1880-19?), directeur de la photographie américain ;

J 
 
 
 Jamie Harris (1963-), acteur britannique ;
 Jared Harris (1961-), acteur anglais ;
 Jean-Pierre Harris (1930-2010), homme politique, haut fonctionnaire et écrivain français ;
 Jet Harris (1939-2011), musicien britannique ;
 Jim Harris (1961-), homme politique canadien ;
 Joanne Harris (1964-), romancière britannique ;
 
 John Harris (1666-1719), encyclopédiste et mathématicien anglais ;
 John Harris, baron Harris de Greenwich (1930-2001), journaliste, conseiller politique et homme politique anglais ;
 John Morley Harris (1945-), bioéthicien philosophe britannique ;
 John William Harris (1808-1872), fermier et baleinier d’origine britannique
 Jon Harris (1967-), monteur et réalisateur britannique ;
 Jonah Harris (1999-), athlète nauruan ;
 Jonathan Harris (1914-2002), acteur américain ;
 Jonny Harris (1975-), acteur et humoriste canadien ;
 Joseph Harris, dit Joe Harris, (1870-1953), acteur de cinéma américain de la période du cinéma muet ;
 Judith Rich Harris (1938-2018), psychologue américaine ;
 Julie Harris (1925-2013), actrice américaine ;
 Julie Harris (1921-2015), costumière anglaise ;
 Julieanne Harris (1953-), joueuse de squash américaine ;
 Julius Harris (1923-2004), acteur américain ;

K 
 Kamala Harris (1964-),  vice-présidente des États-Unis depuis 2021 ;
 Kate Harris (1982-), auteure canadienne ;
 Katherine Harris (1957-), femme politique américaine ;
 Kylie Rae Harris (1989-2019), chanteuse américaine ;

L 
 Laura Harris (1976-), actrice canadienne ;
 Lauren Harris (1984-), chanteuse britannique ;
 Lawren Harris (1885-1970), peintre canadien ;
 Leonard Harris (1929-2011), critique et acteur américain ;
 
 Lucious Harris (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Lucy Harris (1792-1836), femme mormon ;
 Lusia Harris (1955-2022), joueuse américaine de basket-ball ;

M 
 Maame Harris Tani (1880-1958), figure religieuse ghanéenne ;
 Madonna Harris (1966-), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Malcolm LaSalle Harris (1862-1936), chirurgien américain ;
 Manny Harris (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Marcia Harris (1868-1947), actrice américaine ;
 Margaret Harris (1904-2000), costumière et scénographe britannique ;
 Margaret Rosezarian Harris (1943-2000), cheffe d'orchestre et compositrice américaine ;
 Martha Harris (1919-1987), psychanalyste anglaise ;
 Matthew James Harris, (1968-), tueur en série australien ;
 Max Harris (1921-1995), poète, critique littéraire et éditeur australien ;
 Maya Harris (1967-), avocate américaine ;
 Meg Harris (2002-), nageuse australienne ;
 Mel Harris (1956-), actrice américaine ;
 Melissa Harris-Perry (1973-), essayiste et commentatrice politique américaine ;
 Michael Harris (1954-), mathématicien américain ;
 Michael Thomas Harris (1783-1824), inventeur et aéronaute britannique ;
 Mike Harris (1967-), joueur canadien de curling ;
 Mike Harris (1988-), joueur australien de rugby à XV ;
 Mike Harris (1945-), homme politique canadien, ex-Premier ministre de l'Ontario ;
 Mike Harris (1939-2021), pilote automobile rhodésien ;
 Miss Harris (1851-1904), actrice britannique ;
 Moses Harris (1731-1785), illustrateur et entomologiste britannique ;

N 
 Najee Harris (1998-), joueur américain de football américain ;
 Naomie Harris (1976-), actrice anglaise ;
 Nathan Harris (1992-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Neil Patrick Harris (1973-), acteur et chanteur américain ;

O 
 Olivia Harris (19?-), photographe britannique ;

P 
 Pamela E. Harris (1983-), mathématicienne américano-mexicaine ;
 Patrice Harris (1960-), psychiatre américaine et première femme afro-américaine à être élue présidente de l'Association médicale américaine ;
 Patricia Roberts Harris (1924-1985), femme politique américaine ;
 Paul Harris (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Paul Harris (1868-1947), fondateur du Rotary International ;
 
 Phillip Harris (1989-), patineur artistique britannique ;

R 
 Rachael Harris (1968-), actrice américaine ;
 Rebecca Harris (1967-), femme politique britannique ;
 Reginald Harris (1920-1992), coureur cycliste anglais ;
 Richard Tighe Harris (1833-1907), prospecteur irlandais ;
 Richard Harris (1930-2002), acteur irlandais ;
 Richard Harris (1944-), homme politique canadien ;
 
 
  (1967-), chanteur du groupe VNV Nation ;
 Rosemary Harris (1927-), actrice anglaise ;
 
 Roy Harris (1898-1979), compositeur classique américain ;
 Roy Harris (1931-2015), linguiste anglais ;

S 
 Sam Harris (1967-), auteur américain, spécialiste des neuro-sciences ;
 Sean Harris (1966-), acteur anglais ;
 Seth Harris (1962-), homme politique américain ;
 Shaun Harris (1983-), nageur sud-africain ;
 Spencer Harris (1900-1982), joueur de baseball professionnel américain ;
 Stefon Harris (1973-), vibraphoniste américain de jazz ;
 Steve Harris (1965-), acteur américain ;
 Steve Harris (19?-), guitariste britannique du groupe Archive ;
 Steve Harris (19?-2011), guitariste du groupe britannique Shy ;
 Steve Harris (1957-), bassiste du groupe britannique Iron Maiden ;

T 
 Terrel Harris (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 Theodore  Harris (1919-2005), mathématicien américain ;
 Thaddeus William Harris (1795-1856), entomologiste américain ;
 Theresa Harris (1906-1985), actrice américaine ;
 
 Thomas Harris (1906-1958), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Thomas Harris (1940-), écrivain américain ;
 Thomas Maxwell Harris (1903-1983), paléobotaniste britannique ;
 Thurston Harris (1931-1990), chanteur américain ;
 Timothy Harris (1946-), écrivain de roman policier, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Timothy Harris (1964-), homme politique kititien ;
 Tony Harris (1969-), dessinateur de comics américain ;

V 
 Vivian Harris (1978-), boxeur guyanais ;

W 
 Walter Harris (1647-1732), médecin britannique ;
 Will Harris (1984-), joueur de baseball américain ;
 
 William Wade Harris (1860-1929), missionnaire libérien ;
 Wilson Harris (1921-2018), écrivain, essayiste et poète guyanien ;

Z 
 Zinnie Harris (1972-), dramaturge et metteuse en scène britannique ;

Pseudonyme 

 Calvin Harris (1984-), chanteur, disc jockey et producteur écossais ;
 Wood Harris (1969-), acteur américain ;
 Wynonie Harris (1915-1969), chanteur américain ;
 Zellig Harris (1909-1992), linguiste américain.

Divers 
 Buse de Harris (Parabuteo unicinctus) , un rapace d'Amérique centrale, nommé d'après Edward Harris
 Harris Theater, salle de spectacle de la ville de Chicago, aux États-Unis
 Harris Interactive, entreprise de sondages française
 Harris Corporation, entreprise de télécommunications américaine
 Harris Publications, éditeur de comics américain

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais
Toponymie britannique
Homonymie de localités aux États-Unis